Champagnac kan syfta på:
 Champagnac, Cantal
 Champagnac, Charente-Maritime